Герольф Штайнер () (23 марта 1908 года, Страсбург — 14 августа 2009 года) — немецкий учёный, был профессором зоологии в университете Карлсруэ и Гейдельбергском университете. Он известен книгой по анатомии и поведению ринограденций, вымышленного отряда млекопитающих, нос которых развился множеством замечательных способов.

В 1960 году под псевдонимом Харальд Штюмпке () была издана книга Герольфа Штайнера «Строение и жизнь ринограденций» () в известном и серьёзном немецком издательстве «Gustav Fischer Verlag» (Stuttgart; Jena), специализирующемся на выпуске руководств, учебников и теоретических монографий.

В 1963 году рефераты на книгу «Строение и жизнь ринограденций» были напечатаны на русском языке в журналах «Наука и жизнь» № 4, «Наука и техника» № 8.

Примечания

Ссылки 
 VIVOS VOCO: С. Д. Фелдоянц, А.Зельбстандер, «Загадочные носоходки» 
 Строение и жизнь ринограденций. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
 https://web.archive.org/web/20081005052115/http://www.uni-karlsruhe.de/visitors/8934.php — статья, посвящённая столетию учёного.
 «Форма и жизнь ринограденций» на русском языке  — перевод с английского издания книги, дополненный статьями по той же теме, выходившими в русских изданиях.
 Некролог на сайте Немецкой Ассоциации специалистов по биологии, бионаукам и биомедицине

Мистификаторы
Зоологи Германии
Столетние долгожители Германии
Преподаватели Гейдельбергского университета